

Musica 
 Put Your Head on My Shoulder – brano musicale di Paul Anka
 Shoulder to Shoulder – singolo della cantante canadese Tate McRae
 Shoulder Holster – brano musicale del gruppo britannico Morcheeba
 Standing on the Shoulder of Giants – album in studio della band inglese Oasis

Sport 
 Shoulder press – famiglia di esercizi usati nell'allenamento coi pesi
 Shoulder Roll – guardia difensiva nel pugilato

Altro 
 Shoulder surfing – attacco informatico usato per ottenere informazioni sensibili

Pagine correlate 
 Cold Shoulder
 Over My Shoulder